

Persone 
 Jon Sieben – ex nuotatore australiano
 Katie Sieben – politica statunitense

Altro 
 Sieben Sommersprossen – film del 1978 diretto da Herrmann Zschoche

Pagine correlate 
 Die gute Sieben